Ланин, Борис:
 Ланин, Борис Александрович  (род. 1961) — литературовед, критик, журналист, доктор филологических наук, профессор Российской академии образования. 
 Ланин, Борис Евсеевич  (1939—2012) — советский и российский учёный, профессор, доктор экономических наук.